Rezerwat przyrody Wolica – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim
 Rezerwat przyrody Wolica – rezerwat przyrody w województwie świętokrzyskim